Münstergraben ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände im Ortenaukreis, Baden-Württemberg:

 Münstergraben (Ettenbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Ettenbachs (zur Elz) bei Ettenheimmünster, Stadt Ettenheim
 Münstergraben (Tieflachkanal), rechter Zufluss des Tieflachkanals (zur Schutter) bei Schutterwald
 Münstergraben (Waldbach), rechter Zufluss des Waldbachs (zur Schutter) bei Eckartsweier, Gemeinde Willstätt; zweigt von der Kinzig links ab

 Dörlinbacher Grund-Münstergraben, zweiteiliges Naturschutzgebiet an den beiden Oberläufen des Ettenbachs vor Ettenheimmünster, Stadt Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Münsterbach